Il toponimo Sălcioara può riferirsi a diverse località della Romania:
Sălcioara, comune del distretto di Dâmbovița
Sălcioara, comune del distretto di Ialomița